Miejscowości w Polsce:
 Gniezno – miasto w województwie wielkopolskim
 Gniezno – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim

Miejscowości na Białorusi:
 Gniezno – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskiem, w rejonie wołkowyskim

Inne pojęcia:
 Gniezno – stacja kolejowa w Gnieźnie w województwie wielkopolskim
 ORP Gniezno – polski okręt transportowo-minowy typu Lublin
 PKS Gniezno – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Zobacz też 
 Gniezno Wąskotorowe, Gniezno Winiary, Inspektorat Gniezno AK, Mieszko Gniezno, Nadleśnictwo Gniezno, Orzeł Gniezno, Parowozownia Gniezno, Polmo Gniezno, Powiat gnieźnieński, Start Gniezno, Start 1954 Gniezno, Stella Gniezno